Ігнатій Богоносець
 Ігнатій Маріупольський Готфейсько-Кафайський
 Патріарх Антіохійський Ігнатій IV

Див. також 
 Гнат (ім'я)